Nicker steht für:
 der erste Halswirbel, siehe Atlas (Halswirbel)
 Nicker (Messer), Jagdmesser
 kurzer Schlaf, siehe Tagschlaf